Esta é uma lista ordenável de postos administrativos de Moçambique, ordenadas inicial e alfabeticamente por província e distrito, com base no Instituto Nacional de Estatística.

Nota: Foram alterados alguns nomes para corresponder a artigos existentes nesta Wikipédia. Exemplo: "Namaroi" por "Namarroi".

 
Postos Administrativos